Пенино — название населённых пунктов в России:

 Пенино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Пенино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.